Papinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petekari (ö, lat 60,88, long 21,28), Egentliga Finland, 
 Papinkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Papinkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar